Крэгг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крэгг, Алистер (род. 1980) — ирландский легкоатлет.
 Крэгг, Тони (род. 1949) — британский скульптор.